El término validez puede referirse a:

 Validez (lógica), la propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión, es decir, la capacidad de algo para demostrar su veracidad 
 Validez lógica, la propiedad que tienen las fórmulas cuando son verdaderas bajo todas las interpretaciones del lenguaje al cual pertenecen; 
 Validez (epistemología), la propiedad que tienen las proposiciones cuando son aceptadas por una comunidad; 
 Validez jurídica, la propiedad que tienen las normas cuando cumplen con los requisitos formales y materiales necesarios para su producción; 
 Validez (psicometría), la certeza del significado de la medido, con independencia de la consistencia en las puntuaciones psicométricas; o
 Valido, el puesto de mayor confianza de un monarca, en el siglo XVII.